Mikhaïl Mikhaïlovitch Moustyguine (en ), né le  à Kolomna dans l'oblast de Moscou en Union soviétique et mort le  , est un joueur de football soviétique (russe).

Biographie

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur soviétique
Footballeur russe
Joueur du CSKA Moscou (football)
Joueur du FK Dinamo Minsk
Naissance en octobre 1937
Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Kolomna
Décès à 85 ans
Décès en janvier 2023